Csehország
 Tuřany, település a Chebi járásban
 Tuřany, település a Kladnói járásban
 Tuřany, Brno városrésze